U sezoni 2006./07. drugi rang nogometnog prvestva Bosne i Hercegovine su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2006./07.
 sportsport.ba, Prva liga F BiH 2006./07. 
 posavinasport.com, Prva liga F BiH 2006./07.
  

 

2006-07
 2